Халостотитлан има више значења:

 Општина Халостотитлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Халостотитлан (Халостотитлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику